Wesmael se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Wesmael
 Constantin Wesmael